Mangon ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Mangon (1821–1888), französischer Politiker und Brückenbauingenieur
 Johannes Mangon (~1525–1578), franko-flämischer Komponist, Sänger und Kapellmeister
 Pascale Paradis-Mangon (* 1966), französische Tennisspielerin